Конвой Палау – Рабаул (25.05.43 – 01.06.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні – червні 1943-го. 

Конвой сформували у важливому транспортному хабі японців Палау (на заході Каролінських островів), а місцем його призначення був Рабаул – головна передова база у архіпелазі Бісмарку, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. 

До складу конвою увійшли транспорти Ямафуку-Мару, Кензан-Мару, Пасифік-Мару та ще два неідентифіковані судна, а ескорт забезпечува мисливець за підводними човнами CH-24.

25 травня 1943-го судна вийшли із Палау та попрямували на південний схід. Хоча американська авіація ще не могла діяти проти комунікацій до архіпелагу Бісмарку, проте була наявна значна загроза зі сторони підводних човнів. Втім, на цей раз конвой пройшов без перешкод та вранці 1 червня прибув до Рабаулу.

Примітки 

Палау 5